Terhi Mertanen (née le  à Joensuu en Finlande) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Elle a remporté le championnat finlandais quatre fois au cours de sa carrière.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
	
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1999-2000|| KalPa Kuopio|| SM-Sarja|| 13|| 2|| 2|| 4||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| KalPa Kuopio || SM-Sarja || 14|| 2|| 3|| 5|| 16|| 14|| 11|| 7|| 18|| 14 
|-
| 2001-2002|| Espoo blues || SM-Sarja|| 22|| 5|| 15|| 20|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 24|| 3|| 10 || 13|| 8|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja || 24|| 12|| 12|| 24|| 10|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 16|| 3|| 4|| 7|| 10|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 22|| 5|| 9|| 14|| 12|| 10|| 3|| 7||10 || 8
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 12|| 3|| 13|| 16|| 12|| 2|| 0||3 || 3|| 0
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 19|| 9|| 24|| 33|| 20|| 6|| 1|| 2 || 3 || 6
|-
| 2008-2009|| Espoo blues|| SM-Sarja || 16 || 7 || 8 || 15 || 6 || 6 ||4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2009-2010|| Espoo blues|| SM-Sarja|| 13|| 6|| 11|| 17|| 12||12 || 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2009-2010|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Espoo blues || SM-Sarja || 2|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 7|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| ZSC Lions Frauen || Women's league || 
|-
| 2011-2012|| ZSC Lions Frauen || Women's league|| 
|-
| 2012-2013|| Espoo blues || SM-Sarja|| 27 || 10 || 37 || 47 || 10 || 9 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| rowspan="2"|2014-2015|| Espoo blues || SM-Sarja|| 10 || 3 || 9 || 12 || 2 || 6 || 0 || 4 || 4 || 4 	
|-
| Blues EKS || Mestis (féminin) || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| colspan="13"|
|-
| 2018-2019|| RoKi || Mestis (féminin) || 4 || 0 || 2 || 2 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2001 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 0 || 2 || 2 ||6  || align="left" | Quatrième
|-
| 2002 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2  || align="left" | Quatrième
|-
| 2004 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 ||2  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2005 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 5 || 1|| 1 || 2 || 2  || align="left" | Quatrième
|-
| 2006 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques ||  5 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left" |  Quatrième
|-
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 6  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2011 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 0 || 0 || 0 || 4|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 0 || 3 || 3 || 0|| align="left" | Quatrième

Notes et références 

Naissance en avril 1981
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Naissance à Joensuu
Défenseuse de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010